Владимир Афанасьевич Шестаков () — российский политический деятель, депутат Государственной думы второго созыва

Биография 
В 1967 году окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок».

В 1995 году был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Кунгурскому одномандатному избирательному участку № 138.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов